Alain Jeannet (1958-), journaliste suisse ;
  (1883-1962), géologue et paléontologue suisse ;
 Claude-François-Louis Jeannet (1741-1822), homme politique français, député aux États généraux de 1789 ;
 Fabrice Jeannet (1980-), escrimeur français, pratiquant l'épée, frère de Jérôme Jeannet ; 
 Frédéric-Yves Jeannet (1959-), écrivain mexicain, d’origine et d’expression française ;
 Jérôme Jeannet (1977-), escrimeur français pratiquant l'épée, frère de Fabrice Jeannet ;
 Louis-François Jeannet (1768-1832), général français de la Révolution et de l’Empire ; 
 Nathalie Jeannet (1965-), actrice franco-suisse ;
 Nicolas Jeannet (1739-1790), homme politique français, député aux États généraux de 1789 ;
 Valérie Jeannet (1952-), actrice française de cinéma et de théâtre.

Voir aussi